Камешек () — посёлок в Мысковском городском округе Кемеровской области России.

История 
Название — дословный перевод с шорского Ташчак.

Входил в Чувашинский сельсовет.

География 
Посёлок Камешек расположен в южной части Кемеровской области и находится на берегу рек Мрассу и её притока — р. Камешек.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Кайчаковская.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 83 % от общей численности населения в 12 жителей

Инфраструктура

Транспорт 
Сибиргинское шоссе, Остановка «Камешек»

Примечания 

Населённые пункты Мысковского городского округа